

Маленчин — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Маленчин — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства